Ли́пень — славянское название июля.

Персоналии 
 Липень, Евгений (род. 1992) — белорусский футболист, полузащитник, игрок клуба чемпионата Сан-Марино «Фьорентино».
 Липень, Казимеж (1949—2005) — польский борец греко-римского стиля, чемпион и призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион Польши.
 Липень, Юзеф (род. 1949) — польский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, призёр чемпионата Европы, восьмикратный чемпион Польши.

Топонимы 
 Липень — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии.